Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2008 vond plaats van 28 juli tot en met 3 augustus 2008 in de Canadese stad Montreal. Het was de 107e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen negentien speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Justine Henin had zich enkele maanden eerder uit het beroepstennis terug­getrokken.

De als eerste geplaatste Ana Ivanović bereikte de derde ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door Tamira Paszek.

Het zevende reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in twee sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de derde van 2008.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten 

Overige deelnemende speelsters uit de top 30
 17.  Shahar Peer (WTA-25)
 18.  Virginie Razzano (WTA-27)
 19.  Sybille Bammer (WTA-30)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Sugiyama speelde samen met landgenote Ayumi Morita – dit team bereikte de kwartfinale.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber, dat een jaar eerder de titel net aan hun neus voorbij zag gaan, won deze keer het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Maria Kirilenko en Flavia Pennetta in twee sets. Het was hun 19e gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
  Toernooischema WTA

2008
Montreal
Sportevenement in Montreal